Pima (volk), een indiaans volk in de Verenigde Staten en Mexico
 Pima (Arizona), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
 Pima County, een country in Arizona
 Pima (geslacht), een geslacht van vlinders